Fédération nationale steht für
 Fédération Équestre Nationale, Deutsche Reiterliche Vereinigung
 Fédération nationale catholique, „Nationaler katholischer Bund“ in Frankreich
 Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d’initiatives, französischer Tourismusverband
 Fédération nationale des routes historiques, französische Vereinigung für historische Straßen
 Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés Luxembourgeois, luxemburgische Transportgewerkschaft